Гибсън може да се отнася до:

Географски обекти 
 Гибсън (пустиня), пустиня в Австралия
 Гибсън (окръг, Тенеси), окръг в щата Тенеси, САЩ
 Гибсън (окръг, Индиана), окръг в щата Индиана, САЩ

Хора 
 Мел Гибсън, американски актьор и режисьор

Други 
 Гибсън Бърдланд, модел електрическа китара